Флаг муниципального образования закрытое административно-территориальное образование городской округ посёлок Молодёжный Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг ЗАТО городской округ посёлок Молодёжный был впервые утверждён решением Совета депутатов посёлка Молодёжный № 25 от 29 декабря 2003 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1430. 18 февраля 2009 года, решением Совета депутатов посёлка Молодёжный № 2/3, предыдущее решение было признано утратившим силу и было принято новое положение о флаге ЗАТО. Изменений в описание и изображение флага внесено не было.

Флаг городского округа Молодёжный составлен на основании герба городского округа Молодёжного, по правилам и соответствующим традициям вексиллология, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали тремя неравномерными полосами — вверху зелёной, внизу красной, каждая из которых в 2/5 ширины полотнища, а в центре — белой волнистой полосой в 1/5 ширины полотнища и воспроизводящее в центре фигуры из флага: восемь расходящихся жёлтых громовых стрел, покрытых жёлтым щитом, завершённым красной садовой розой».

Символика 
Композиция аллегорически показывает основной профиль жизнедеятельности жителей городского округа, связанный с войсками связи.

Главные фигуры флага являются громовые стрелы и щит — из эмблемы связистов.

Стрела — один из древнейших символов воинства, указатель пути, достижения цели.

Жёлтый цвет (золото) символизирует богатство, справедливость, уважение, великодушие.

Щит — символ охраны, защиты, заслона.

Роза — источник вдохновения, символ красоты. Цветок розы — символ молодости, образно говорит о названии городского округа — Молодёжный.

Белый волнистый пояс аллегорически показывает реку Нару, протекающую в окрестностях городского округа.

Белый цвет (серебро) — символ веры, чистоты, искренности, чистосердечности, благородства, откровенности и невинности.

Красный цвет — символ храбрости, мужества, красоты и труда.

Зелёное поле флага показывает, что городской округ Молодёжный расположен на территории Наро-Фоминского района (поле флага Наро-Фоминского района — зелёное).

Зелёный цвет символизирует жизнь, изобилие, возрождение, здоровье.

Примечания